Akrata puede referirse a: 

 Akrata, un pueblo en Grecia.
 Akrata, un grupo de música español hardcore punk, por extrañamiento de la palabra ácrata.